Grafton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grafton Historic District (Grafton, Illinois), NRHP-ID 94000020
 Grafton Historic District (Rockville, Utah), NRHP-ID 10000732